Kostelů sv. Josefa je více:

Česko
 Kostel svatého Josefa (Brno)
 Kostel svatého Josefa (Česká Ves)
 Kostel svatého Josefa (Dolní Dvůr)
 Kostel svatého Josefa (Dubenec)
 Kostel svatého Josefa (Dubňany)
 Kostel svatého Josefa (Fulnek)
 Kostel svatého Josefa (Halenkovice)
 Kostel svatého Josefa (Hrubá Skála)
 Kostel svatého Josefa (Hutisko)
 Kostel svatého Josefa (Chrudim)
 Kostel svatého Josefa (Janovice)
 Kostel svatého Josefa (Jevišovice)
 Kostel svatého Josefa (Krasice)
 Kostel svatého Josefa (Krásná)
 Kostel svatého Josefa (Krásná Lípa)
 Kostel svatého Josefa (Lichkov)
 Kostel svatého Josefa (Loučná nad Nisou)
 Kostel svatého Josefa (Lukov)
 Kostel svatého Josefa (Malá Strana) v Praze
 Kostel svatého Josefa (Mirošov)
 Kostel svatého Josefa (Moravská Ostrava)
 Kostel svatého Josefa (Nakléřov) – zbořen 28. 4. 1975
 Kostel svatého Josefa (Nové Město) v Praze
 Kostel sv. Josefa (Obořiště)
 Kostel svatého Josefa (Palonín)
 Kostel svatého Josefa (Petlery) – zbořen asi 4. 4. 1960
 Kostel svatého Josefa (Předlice)
 Kostel svatého Josefa (Senetářov)
 Kostel svatého Josefa (Slabčice)
 Kostel svatého Josefa (Slezská Ostrava)
 Kostel svatého Josefa (Svitavy)
 Kostel svatého Josefa (Svoboda nad Úpou)
 Kostel svatého Josefa (Štítná nad Vláří)
 Kostel svatého Josefa (Stárkov)
 Kostel svatého Josefa (Strážné)
 Kostel svatého Josefa (Telnice)
 Kostel svatého Josefa (Úherce)
 Kostel svatého Josefa (Vaňov)
 Kostel svatého Josefa (Vlčkovice v Podkrkonoší)
 Kostel svatého Josefa (Žulová)

zahraničí
 Katedrála svatého Josefa (Liepāja) – v Lotyšsku
 Kostel svatého Josefa (Komarno) – v Polsku
 Kostel svatého Josefa (Krivá) – na Slovensku
 Kostel svatého Josefa (Pale) – v Bosně a Hercegovině
 Kostel svatého Josefa (Palm Bay) – v USA
 Kostel svatého Josefa (Paříž) – ve Francii
 Kostel svatého Josefa (Peking) – v Čínské lidové republice
 Kostel svatého Josefa (Prudník) – v Polsku
 Kostel svatého Josefa (Přemyšl)
 Kostel svatého Josefa (Remscheid) – v Německu
 Kostel svatého Josefa (Sarajevo) – v Bosně a Hercegovině
 Kostel svatého Josefa (Weiden in der Oberpfalz) – v Německu

Související články 
 Kaple svatého Josefa

Externí odkazy